Юрий Евгеньевич Бирюков:
 Бирюков, Юрий Евгеньевич (1935—2021) — советский и российский музыковед и композитор.
 Бирюков, Юрий Евгеньевич (1936—2020) — советский и российский жонглёр-акробат, дрессировщик лошадей.